

Железари () — село в Тирговиштській області. Входить до складу общини Омуртаг.
 Железари () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Івайловград.